Savioresi – abitanti di Saviore dell'Adamello
Savioresi – abitanti di Valle (Saviore dell'Adamello)